Бучковичи на Безуйанци (также Бучковичи на Безуянцах, , ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Бучковичах на Безуйанци проживало 105 человек. Расположено у границы с Черногорией.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также велика доля боснийской (мусульманской) национальности.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 сербы — 62 человека (59,05 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 42 человека (40,00 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 1 человек (0,95 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской